Dit is een (incomplete en ongeordende) lijst van plaatsen in Italië.

Wikipedia:Projecten Ontwezing
 
Italië
plaats